Михаил Афонин: Афонин, Михаил Иванович (род. 1939) — советский футболист.
 Афонин, Михаил Герасимович (1936—2012) — советский промышленный деятель.
 Афонин, Михаил Яковлевич (1912—1981) — управляющий трестом «Шахтёрскантрацит», Герой Социалистического Труда.